«El río» puede hacer referencia a:

Obras artísticas 
 El río (1964), relato de Julio Cortázar.
 El río (The River) (1951), película dirigida por Jean Renoir.
 El río (He liu) (1997), película dirigida por Ming-liang Tsai.
 El río (2011) novela de Fabián Román.

Política 
 El Río (Το Ποτάμι), partido político de Grecia fundado en 2014.

Toponimia 
 El Río, lugar designado por el censo en California, Estados Unidos.
 El Río, barrio del municipio de Las Piedras, Puerto Rico.
 El Río, caserío del municipio de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, España.
 El Río, localidad del municipio de San Millán de la Cogolla, La Rioja, España.